Джова́нни Батти́ста Моро́ни, также Джамбаттиста Морони (, ок. 1522, Альбино, провинция Бергамо — 5 февраля 1578, Бергамо) — итальянский художник, один из крупнейших портретистов XVI в.

Биография 
Сын архитектора, учился у Алессандро Бонвичино (Моретто) в Брешии. Работал в Тренто, Бергамо (в конце 1540-х гг), Альбино, Вероне, Милане. Два кратких срока пребывания Морони в Тренто совпали с двумя заседаниями Тридентского собора (1546—1548 и 1551—1553), к этому периоду относятся работы художника в алтаре собора Санта-Мария Маджоре в Бергамо. Тогда же он познакомился с Тицианом (легенда XIX в. об ученичестве у Тициана в настоящее время не подтверждается). Испытал влияние Лоренцо Лотто и Джироламо Савольдо. Был в Бергамо весьма востребованным портретистом. В портретах стремился запечатлеть движение жизни в удачном повороте головы, живом взгляде, жесте своих моделей, что будет впоследствии использовано в европейском портретном искусстве XVII в.

Ученики и влияние 
Среди его учеников — Джованни Паоло Каванья, он оказал воздействие на фра Гальгарио и Пьетро Лонги.

Наследие 
Лучшей коллекцией работ Морони располагают Лондонская Национальная галерея и галерея Уффици, его вещи хранятся и во многих других музеях мира.

Полотна 
 «Мужской портрет», начало 1550-х, Эрмитаж, Санкт-Петербург;
 «Скульптор Алессандро Витториа», 1552—1553, Музей истории искусства, Вена;
 «Граф Секко-Суарди», 1563, Галерея Уффици, Флоренция;
 «Мужчина в чёрном», 1576, Музей, И.Гарднер, Бостон;
 «Мужской портрет», ок.1558, Национальная галерея, Лондон;
 «Портрет четы Спино», 1570-е, Галерея академии Каррара, Бергамо.

Галерея

Примечания

Литература 
 Giovanni Battista Moroni: 400th Anniversary exhibition. London: The Gallery, 1978
 Gregori M. Giovan Battista Moroni: tutte le opere. Bergamo: Poligrafiche Bolis, 1979
 Humfrey P., Bridgeman J. Giovanni Battista Moroni: Renaissance portraitist. Fort Worth: Kimbell Art Museum, 2000
 Giovan Battista Moroni: itinerari bergamaschi/ A cura di Frangi e Della Lucia. Cinisello Balsamo: Silvana, 2004

Ссылки 

 Работы on line
 Работы в музеях мира

Персоналии по алфавиту
Художники Италии
Художники Италии XVI века
Родившиеся в 1522 году
Умершие в 1578 году
Умершие в Бергамо
Родившиеся в Альбино